Рила може да се отнася до:
 Рила, планина в България;
 Рила (парк), национален парк;
 Рила (град), град в Област Кюстендил;
 Община Рила, община в Западна България;
 Рила (нос), морски нос на остров Ливингстън, Антарктика;
 ДСО Рила, българска компания;
 „Рила (магистрала)“, проектна автомагистрала в България;
 Рила (Тибет), селище в Тибетски автономен регион, Китай.